Blaeu kann bezeichnen:

 Willem Blaeu (1571–1638), Kartograf 
 Joan Blaeu (1596–1673), Kartograf, Sohn des Willem
 „Atlas Blaeu“, ein von Willem und Joan Blaeu herausgegebener Atlas, siehe: „Atlas Maior“